Fettel ist der Familienname folgender Personen:
 Constantine Fettel (* 1924), britischer Autor
 Johannes Fettel (1902–1987), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Vettel (Begriffsklärung)